VMR – sigla della Vela Molecular Ridge, un complesso di nubi molecolari giganti

Codici 
 vmr – codice ISO 639-3 della lingua mareje